Tinaminyssus är ett släkte av spindeldjur. Tinaminyssus ingår i familjen Rhinonyssidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Tinaminyssus